Desa Salamsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Salamsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,29, long 110,16), Jawa Tengah, 
 Desa Salamsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,12, long 110,28), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar